Nuanquan bezeichnet:

 Nuanquan (Gaizhou) (暖泉镇), Großgemeinde der Stadt Gaizhou in der chinesischen Provinz Liaoning
 Nuanquan (Yu) (暖泉镇), Großgemeinde im Kreis Yu in der chinesischen Provinz Hebei
 Nuanquan (Zhongyang) (暖泉镇), Großgemeinde im Kreis Zhongyang in der chinesischen Provinz Shanxi
 Nuanquan (Yakeshi) (暖泉街道), Straßenviertel der Stadt Yakeshi in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China